Halima (auch Haleema, Haleemah, Haleima, Halimah und Helima) ist ein weiblicher Vorname aus dem arabischen Sprachraum. Der Name leitet sich von halim ab, was milde oder freundlich bedeutet.

Bekannte Namensträgerinnen 
 Halima, eine Prinzessin der Ghassaniden
 Halīma bint Abī Dhuʾaib, die Amme des Propheten Mohammed
 Halima Khalif Omar (1948–2004), somalische Sängerin und Musikerin
 Halima Mazzi (* 1959), algerische Raï-Interpretin
 Halima Bashir (* 1979), Schriftstellerin und Ärztin aus dem Sudan

Sonstiges 
 Halima Magazin, 1990 in Nürnberg gegründete Fachzeitschrift rund um den Orientalischen Tanz
 Halima ist der Name einer Oper von Gʻulom Zafariy
 Halima oder Helima war auch einer der Namen des fünften Karmapa Deshin Shegpa
 Halima war der Deckname der bei der Operation Entebbe getöteten deutschen Terroristin Brigitte Kuhlmann, zu deren Gedenken sich das PFLP-Kommando „Märtyrerin Halima“ benannte

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname